Lago das Oncas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lago das Onças, sjö, Amazonas, 
 Oncas Lake, sjö, Amazonas, Codajás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar